El término Bajo el volcán puede referirse:

 a la novela Bajo el volcán de Malcolm Lowry;
 a la película estadounidense Bajo el volcán (1984), de John Huston, basada en la novela de Malcolm Lowry.